Morvan steht für:

 Morvan, ein Granitmassiv in der Region Burgund (Bourgogne) im östlichen Frankreich
 Baguer-Morvan, eine französische Gemeinde in der Region Bretagne
 Morvan-Syndrom, eine neurologische Erkrankung

Morvan oder le Morvan ist der Familienname folgender Personen:
 Augustin Marie Morvan (1819–1897), Mediziner, Beschreiber der Syringomyelie
 Charles le Morvan (1865–1933), französischer Astronom
 Fab Morvan (* 1966), französischer Sänger
 François-Marie Morvan (1922–1998), Bischof von Cayenne
 Jean-David Morvan (* 1969), französischer Comicautor
 Joseph Morvan (1924–1999), französischer Radrennfahrer
 Yves Morvan (* 1932), französischer Archäologe und Ikonograph